«Sunset on the Golden Age» — четвертий студійний альбом шотландського павер-метал-гурту Alestorm. Реліз відбувся 1 серпня 2014 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Крістофер Бовес — вокал, клавітара
 Дені Еванс — провідні-/ритм-гітари
 Гарет Мардок — бас-гітара
 Пітер Алкорн — ударні
 Дені Еванс — гітари
 Елліот Вернон — клавіші, додатковий вокал

Чарти

Примітки

Посилання 
  Альбом Sunset on the Golden Age в Encyclopaedia Metallum
  Alestorm на Twitter
  Alestorm на Myspace

Альбоми Alestorm
Альбоми Napalm Records